Anomodon (mamífer), talp extint
 Anomodon (vegetal), gènere de molsa